Die Liebesmaschine steht für:

 Die Liebesmaschine (Roman), Roman von Jacqueline Susann (1969)
 Die Liebesmaschine (Film), amerikanischer Film von Jack Haley Jr. (1971)